Чед Кінч, Чедвік Олівер «Чед» Кінч (англ. Chadwick Oliver «Chad» Kinch, 22 травня 1958, Перт-Амбой, Нью-Джерсі — 3 квітня 1994, Картерет, Нью-Джерсі) — американський професіональний баскетболіст.
 Віллі Кінч, Вільгельм «Віллі» Кінч (Wilhelm «Willy» Kientsch; 12 травня 1921, Кіслегг — 29 січня 1944, Вюрріх) — німецький льотчик винищувальної авіації.